Чапулхуакан има више значења:

 Општина Чапулхуакан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Чапулхуакан (Чапулхуакан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику